Спортивные клубы в Никосии, Кипр.
 АПОЭЛ (футбольный клуб)
 АПОЭЛ (баскетбольный клуб)

См. также 
  — созвучное по названию израильское спортивное общество и входящие в него спортивные клубы.